Jinshan ist ein häufiger chinesischer Ortsname; er steht u. a. für:
den Stadtbezirk Jinshan (金山区) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai
den Bezirk Jinshan (Neu-Taipeh) (金山區) der Stadt Neu-Taipeh der Republik China auf Taiwan
die Großgemeinde Jinshan (Dazu) (金山镇) im Stadtbezirk Dazu der Stadt Chongqing
die Großgemeinde Jinshan (Fujin) (锦山镇) der kreisfreien Stadt Fujin der Provinz Heilongjiang
die Großgemeinde Jinshan (Gangu) (金山镇) im Kreis Gangu in der Provinz Gansu
die Großgemeinde Jinshan (Ganyu) (金山镇) im Stadtbezirk Ganyu in der Provinz Jiangsu
die Großgemeinde Jinshan (Guyang) (金山镇) im Kreis Guyang des Autonomen Gebiets Innere Mongolei
die Großgemeinde Jinshan (Harqin) (锦山镇) im Harqin-Banner des Autonomen Gebietes Innere Mongolei
die Großgemeinde Jinshan (Lantian) (金山镇) im Kreis Lantian in der Provinz Shaanxi
die Großgemeinde Jinshan (Liangzhou) (金山镇) im Stadtbezirk Liangzhou in der Provinz Jiangsu
die Großgemeinde Jinshan (Lufeng) (金山镇) im Stadtbezirk Linzi in der Provinz Shandong
die Großgemeinde Jinshan (Luojiang) (金山镇) im Stadtbezirk Luojiang in der Provinz Sichuan
die Großgemeinde Jinshan (Nanchuan) (金山镇) im Stadtbezirk Nanchuan der Stadt Chongqing
die Großgemeinde Jinshan (Nanjing) (金山镇) im Kreis Nanjing in der Provinz Fujian
die Großgemeinde Jinshan (Shangli) (金山镇) im Kreis Shangli in der Provinz Jiangxi
die Großgemeinde Jinshan (Wenchang) (锦山镇) der Stadt Wenchang in der Provinz Hainan
die Großgemeinde Jinshan (Wutongqiao) (金山镇) im Stadtbezirk Wutongqiao in der Provinz Sichuan
die Großgemeinde Jinshan (Yuanbao) (金山镇) im Stadtbezirk Yuanbao in der Provinz Liaoning
die Gemeinde Jinshan (Huma) (金山乡) im Kreis Huma in Provinz Heilongjiang
die Gemeinde Jinshan (Lantian) (金山乡) im Kreis Lantian in der Provinz Shaanxi
die Gemeinde Jinshan (Lishu) (金山乡) im Kreis Lishu in der Provinz Jilin
die Gemeinde Jinshan (Xichong) (金山乡) im Kreis Xichong in der Provinz Sichuan
das Straßenviertel Jinshan (Cangshan) (金山街道) im Stadtbezirk Cangshan in der Provinz Fujian
das Straßenviertel Jinshan (Daye) (金山街道) der Stadt Daye in der Provinz Hubei
das Straßenviertel Jinshan (Fuquan) (金山街道) der Stadt Fuquan in der Provinz Guizhou
das Straßenviertel Jinshan (Gaozhou) (金山街道) der Stadt Gaozhou in der Provinz Guangdong
das Straßenviertel Jinshan (Gucheng) (金山街道) im Stadtbezirk Gucheng in der Provinz Yunnan
das Straßenviertel Jinshan (Hetang) (金山街道) im Stadtbezirk Hetang in der Provinz Hunan
das Straßenviertel Jinshan (Huli) (金山街道) im Stadtbezirk Huli in der Provinz Fujian
das Straßenviertel Jinshan (Jinshantun) (金山街道) im Stadtbezirk Jinshantun in der Provinz Heilongjiang
das Straßenviertel Jinshan (Meijiang) (金山街道) im Stadtbezirk Meijiang in der Provinz Guangdong
das Straßenviertel Jinshan (Mingshan) (金山街道) im Stadtbezirk Mingshan in der Provinz Liaoning
das Straßenviertel Jinshan (Qibin) (金山街道) im Stadtbezirk Qibin in der Provinz Guangdong
das Straßenviertel Jinshan (Quanshan) (金山街道) im Stadtbezirk Quanshan in der Provinz Jiangsu
das Straßenviertel Jinshan (Runzhou) (金山街道) im Stadtbezirk Runzhou in der Provinz Jiangsu
das Straßenviertel Jinshan (Xiangqiao) (金山街道) im Stadtbezirk Xiangqiao in der Provinz Guangdong
das Straßenviertel Jinshan (Yicheng) (金山街道) im Stadtbezirk Yicheng in der Provinz Henan
das Dorf Jinshan (Lianxing) (金山村) der Gemeinde Lianxing im Kreis Nenjiang der Stadt Heihe in der Provinz Heilongjiang.